mi – nazwa solmizacyjna dźwięku muzycznego E
 mi – grecka litera μ
 MI – "Militia Immaculatae", Rycerstwo Niepokalanej
 MI – skrót zakonny ojców Kamilianów w Polsce
 MI – skrót Ministerstwa Infrastruktury
 Mi – sztandarowa linia smartfonów produkowana przez firmę Xiaomi

Kilkanaście różnych śmigłowców Moskiewskiej Fabryki Śmigłowców im. Michaiła Mila (zobacz listę).